Ljubelj je lahko:
 Ljubelj (cestni prelaz na meji Slovenija/Avstrija v Karavankah, tudi predor)
 Ljubelj Kalnički (Hrvaška)
 Ljubelj, Ljubešćica (Hrvaška)